Northcott puede referirse a las siguientes personas:

Bayan Northcott (nacido en 1940), compositor inglés.
David Northcott, hombre de negocios y político canadiense.
Douglas Northcott (1916-2005), matemático británico.
Gordon Stewart Northcott, asesino en serie canadiense.
Gustavus A. Northcott, político estadounidense.
John Northcott (1890-1966), general estadounidense.
Lawrence Northcott (1908-1986), jugador canadiense de hockey sobre hielo.
Ron Northcott (born 1935), jugador de curling canadiense.
Ryan Northcott (born 1980), actor canadiense.
Tom Northcott, cantante de folk-rock canadiense.
Tommy Northcott (1931-2008), futbolista inglés.

Otros usos
Teatro Northcott en la Universidad de Exeter, Inglaterra.
Distrito Electoral de Northcott, Australia.
 (3670) Northcott, un asteroide del cinturón de asteroides.